Prolopadorrhynchus är ett släkte av ringmaskar. Prolopadorrhynchus ingår i familjen Lopadorrhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Prolopadorrhynchus